Osoby:
 Franz Erdl – austriacki piłkarz
 Michael Pius Erdl – niemiecki fizjolog

Zobacz też:
 Erdel
 Ertel